Die Opiumkriege waren zwei Kriege zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Kaiserreich China:

 Erster Opiumkrieg (1839–1842)
 Zweiter Opiumkrieg (1856–1860)
 allgemein der Zeitraum der Opiumkriege, siehe Qing-Dynastie#Opiumkriege und Taiping-Aufstand

Siehe auch:

 Der Opiumkrieg, chinesischer Spielfilm (1997)